Une place du marché est une place où se tient un marché.
Une place de marché est une plateforme logicielle dont l'objectif est de mettre en relation des vendeurs et des acheteurs par exemple via une enchère, un appel d'offres ou une transaction en ligne.
Une place de marché est un lieu où se rencontrent des multiples acteurs des marchés financiers.

Notes et références